Владимир Родзянко:
 
 Родзянко, Владимир Фёдорович (1793—1872) — участник Отечественной войны 1812 года, штабс-капитан